Бентозух (Benthosuchus) — рід викопних земноводних ряду Темноспондили (Temnospondyli). Відомий з раннього тріасу. Довжина черепа до 0,75 м (череп, відносно короткий у молодих особин, з віком стає значно довшим), всього тіла — до 2,5 м. Скам'янілі рештки знайдені лише у Європейській частині Росії. Існував в широко розливаються річках Східно-Російської западини.

Класифікація 
Типовий вид — B. sushkini, описаний І. А. Єфремовим в 1929 році під назвою Benthosaurus sushkini. Рід Benthosuchus встановлений І. А. Єфремовим в 1936 році.

До родини Benthosuchidae, інколи, відносять також ранньотріасових темноспондилів Vyborosaurus, Benthosphenus і, можливо, Yarengia. Вони знайдені також у Поволжі та Приураллі й у загальних рисах схожі з бентозухом.

Посилання 
 Быстров А. П., Ефремов И. А., Benthosuchus sushkini Efr. — лабиринтодонт из эотриаса реки Шарженги, «Тр. Палеонтологического института АН СССР», 1940, т. 10, в. 1.

Темноспондили
Земноводні тріасового періоду
Вимерлі тварини, описані 1937